Langrenus ist ein Einschlagkrater auf der südöstlichen Hemisphäre des sichtbaren Teils des Mondes östlich des Mare Fecunditatis. Er wurde nach dem belgischen Mathematiker und Astronomen Michael Florent van Langren (1598–1675) benannt.

Der Krater hat einen Durchmesser von ungefähr 132 km. Er besitzt einen klar ausgeprägten Zentralberg.

Weblinks 

 
 Langrenus auf The-Moon Wiki
 SkyTrip: Langrenus
 Krater Langrenus im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon" Bild: iv_184_h1
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Einschlagkrater (Mond)